Auflistung aller UKW-Rundfunksender, die von deutschem Boden aus ihr Programm ausstrahlen.

UKWRundfunksender
!UKW